Мирпуа́ () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Памье.

Код INSEE кантона — 0910. Всего в кантон Мирпуа входят 35 коммун, из них главной коммуной является Мирпуа.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 12 813 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Мирпуа на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж